Miejscowości w USA:
 Hyde – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hyde (ang. Hyde County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Hyde (ang. Hyde County) – w stanie Dakota Południowa
W Wielkiej Brytanii:
 Hyde – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Hyde (Cotswold) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Hyde – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Hyde – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Hyde – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Hyde (New Forest) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hyde (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Hyde (Winchester) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
Osoby:
 Hyde – Muzyk japoński
Fikcja:
 Mr Hyde - Postać z książki Doktor Jekyll i pan Hyde